Чемпіонат Швейцарії з хокею 1933 — 23-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став всьоме ХК «Давос».

Схід

Центр

Захід 
«Шато де-Окс» переміг в матчі західного відбору чемпіонату.

Фінальний раунд

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія